Poisson steht für:

 Poisson (Einheit), ein französisches Volumenmaß
 Poisson (Mondkrater), benannt nach Siméon Denis Poisson
 (12874) Poisson, Asteroid des Hauptgürtels

Poisson ist der Familienname folgender Personen:
 Abel François Poisson de Vandières (1727–1781), französischer Verwaltungsbeamter
 André Poisson (1923–2005), französischer Mönch, Generalminister des Kartäuserordens
 David Poisson (1982–2017), französischer Skirennläufer
 Georges Poisson (1924–2022), französischer Architektur- und Literaturhistoriker
 Henri Louis Poisson (1877–1963), französischer Botaniker
 Jeanne-Antoinette Poisson, bekannt als Madame de Pompadour (1721–1764), französische Hofdame und Mätresse
 Louis François Poisson, Marquis de Marigny = Louis Fischer (Maler) (1784–1845), französisch-deutscher Maler
 Philippe Poisson (1682–1743), französischer Schauspieler und Dramatiker

 Siméon Denis Poisson (1781–1840), französischer Physiker und Mathematiker
 Theodor Fischer-Poisson (1817–1873), deutscher Maler
 Toussaint Poisson (1797–1861), französischer Komponist und Musikpädagoge

Poisson der Name folgender Gemeinde:
 Poisson (Saône-et-Loire) im französischen Département Saône-et-Loire

Siehe auch:

 Poisson-Fleck in der Optik
 Poisson-Gleichung in der Elektrostatik
 Poisson Hill, Hügel auf Greenwich Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Poisson-Klammer in der Mechanik
 Poisson-Prozess in der Stochastik
 Poisson-Verteilung in der Stochastik
 Poisson-Boltzmann-Gleichung zu elektrostatischen Wechselwirkungen
 Poissonsche Summenformel in der Signalverarbeitung
 Poissonzahl, Querkontraktionszahl in der Festigkeitslehre
 Poissons
 Boisson